Таусон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таусон, Анастасия Оттоновна (1889—1953) — гидробиолог, одна из первых женщин — докторов наук СССР.
 
 Таусон, Лев Владимирович (1917—1989) — советский геохимик, академик АН СССР.